Дудов — фамилия:
 Дудов, Златан (1903—1963) — немецкий кинорежиссёр, коммунист.
 Дудов, Николай Николаевич (род. 1951) — губернатор Магаданской области (2003—2013).